В одиночному розряді тенісного турніру US Indoors 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Гелена Сукова здобула титул, у фіналі перемігши Лорі Макніл 6–0, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Гана Мандлікова (півфінал)
  Гелена Сукова (переможниця)
  Кеті Ріналді (1-ше коло)
  Лорі Макніл (фінал)

 Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Мелісса Гарні (2-ге коло)
 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

US Indoors